Filipka – dolina w polskich Tatrach
 Filipka (Filipczański Potok) – potok w polskich Tatrach
 Filipka – szczyt w Beskidzie Śląskim